Die Handball-Bundesliga 2016/17 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2016/17) war die 39. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 51. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 2. September 2016 und endete mit dem letzten Spieltag am 10. Juni 2017.

Deutscher Meister wurden die Rhein-Neckar Löwen. Absteiger in die 2. Handball-Bundesliga 2017/18 waren Bergischer HC, HBW Balingen-Weilstetten und HSC 2000 Coburg. Aufsteiger zur neuen Saison waren der HC Erlangen, TSV GWD Minden und HSC 2000 Coburg.

Den zum 43. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des THW Kiel.

Modus 
In dieser Saison spielten 18 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag wurde Deutscher Meister 2017.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Zuschauerstatistiken

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für weniger interessante Spiele kleinere Heimspielstätten.

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Bundesliga Männer 2016/17 bei bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

Handballsaison 2016/17
2016